Helmut Zedelmaier ist der Name folgender Personen:

 Helmut Zedelmaier (Politiker) (1927–2020), deutscher Zahnarzt und Senator (Bayern)
 Helmut Zedelmaier (Historiker) (* 1954), deutscher Historiker